Osoby noszące nazwisko Ostrowska:
 Bronisława Ostrowska – polska poetka
 Elżbieta Ostrowska (strona ujednoznaczniająca)
 Ewa Ostrowska (strona ujednoznaczniająca)
 Halina Ostrowska – polska naukowiec
 Ilona Ostrowska – polska aktorka
 Małgorzata Ostrowska (strona ujednoznaczniająca)
 Wanda Ostrowska (strona ujednoznaczniająca)
Miejscowości o nazwie Ostrowska:
 Dąbrówka Ostrowska – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele
 Kolonia Ostrowska – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Gizałki
Inne:
 Republika Ostrowska, także Rzeczpospolita Ostrowska (10-26 listopada 1918) – wystąpienie, na miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego, przeciwko władzy pruskiej, którego efektem był m.in. szereg ustępstw na rzecz Polaków na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.
Zobacz też:
 Ostrowski